Сезон 2012 — 4-й сезон для «Астаны-1964» в первой лиге, а также 49-й год со дня основания футбольного клуба.

Заявка на сезон

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 12 закреплён за болельщиками клуба.
Курсивом отмечены игроки, перешедшие в другие команды по ходу сезона.

Дозаявленные игроки

Тренерский штаб

Первая лига 2012

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Первой лиге

Кубок Казахстана 2012 

В результате жеребьевки, «Астане-1964» в соперники достался ФК «Астана» (б.Локомотив). Это была первая официальная встреча двух команд. Именно на этот матч пришло больше всех зрителей Астаны-1964 в сезоне. Фанаты Астаны-1964 на этот матч приготовили 4 огромных баннера, в которых было написано прежние названия и цифры годов основания клуба. Также на этом матче произошли стычки между фанатами клубов.

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="10"|Игроки, покинувшие команду по ходу сезона

|}
Статистика игроков

Дисциплинарные показатели

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Предсезонные и товарищеские матчи

Примечания 

2012
Астана-1964